Hédi Ben Abdelkader (1918-2010), arbitre tunisien de football
Hind Ben Abdelkader (née en 1995), joueuse belge de basket-ball